Вади́м Шмелёв:
 Шмелёв, Вадим Викторович (род. 1967) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Шмелёв, Вадим Фёдорович (1926—2016) — советский лётчик-планерист.